Kate Millett (1934-2017), est une écrivaine féministe américaine.
 Peter Millett (1932-2021) , juge non permanent de la Cour d'appel final de Hong Kong.
 Terron Millett (1968-), est un boxeur américain.
Patronyme anglais